Swiss Open Gstaad – Torneo maschile di tennis
 WTA Swiss Open – Torneo femminile di tennis
 Swiss Open – Torneo di golf